Blondel est un patronyme français.

Patronyme

Origine 

Le patronyme Blondel est un nom de famille qui se rencontrait au  essentiellement en Normandie orientale, en Artois et en Flandre. C’est un diminutif en -el à partir de l'adjectif blond au sens de « celui qui a les cheveux blonds » ou « celui qui tire sur le blond ». La forme Blondeau est plus spécifique au centre de la France, bien qu'elle soit fréquente dans le département du nord. Il existe également de nombreux autres dérivés à partir de suffixes différents : Blondin, Blondet, Blondain, Blondard, etc.

Cette étymologie rend probable l'apparition simultanée de plusieurs lignées de Blondel, au moment où les noms de famille se sont fixés, aux . D’après Géopatronyme, les Blondel sont particulièrement nombreux avant la première guerre mondiale dans les actuels départements de Seine-Maritime, du Nord, du Pas-de-Calais et à Paris (produit dans la plupart des cas d'une immigration venue d'autres régions). Le patronyme est également attesté dès 1372 en Bourgogne, en la personne de Jean Blondel, premier écuyer "trenchant" du duc de Bourgogne Philippe le Hardi, ancêtre commun aux Blondel bourguignons André (physicien), Georges (historien), Maurice (philosophe), Charles (conseiller d'État) et Jacques (écologue).

Selon les sites généalogiques cités, le patronyme occuperait les  ou  des noms de famille en France.

Blondel 

 Abraham Blondel, de son vrai nom Abraham Blondet, musicien et compositeur français mort en 1634 ;
  ;
  ;
 Antoine Blondel (1795-1886), homme politique français ;
  ;
 Alfred Blondel (1926- ), sculpteur belge ;
 David Blondel (1591-1655), historien et historiographe à la cour du roi de France ;
  ;
 Catherine-Elisabeth dite Elisa Blondel (1811-1845), peintre bressane du  ;
  ;
 Georges Blondel (1856-1948), historien français, spécialiste de l'Allemagne ;
 Henri Blondel (1821-1897), architecte français ;
  ;
 Jacques-François Blondel (1705-1774), architecte français, auteur du château de Vendeuvre ;
 Jean Blondel (1929-2022), spécialiste français de la politique ;
 Jean-François Blondel (1683-1756), architecte français, auteur du palais des Consuls à Rouen ;
 Jean-Marie Blondel (19?-), ingénieur du son français ;
 Jean-Philippe Blondel (1964-), écrivain français ;
 Jonathan Blondel (1984-), footballeur belge ;
 Jules-Francois Blondel (1887-1975), ambassadeur ;
 Julien Blondel (1975-), auteur français de jeux de rôles ;
 Louis Blondel (1885-1967), archéologue suisse ;
 Louis-Nicolas Blondel, musicien français du  ;
 Marc Blondel (1938-2014), syndicaliste français ;
  ;
 Médéric Blondel (1628-1698), chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et architecte militaire de l'Ordre, frère de Nicolas-François Blondel ;
 Merry-Joseph Blondel (1781-1853), peintre français ;
 Nicolas-François Blondel (1618-1686), architecte français dit le « Grand Blondel » pour le différencier de Jacques-François Blondel. Nicolas-François est le frère de Médéric Blondel ;
 Octave Blondel (1846-1917), homme politique français ;
 Olivier Blondel (1979-), gardien de but (football) français ;
 Paul Blondel (1847-1897), Grand Prix de Rome, architecte ;
 Raoul Émile Blondel (1864-1944), médecin, écrivain (sous le nom de Discoride), critique d'art et compositeur ;
 Robert Blondel (~1380-1460), historien et poète normand ;
 Roger Blondel, de son vrai nom René Bonnefoy (1895-1980), écrivain français de science-fiction et fantastique ;
 Spire Blondel (1836-1900), écrivain d'art français ;
 Vincent Blondel (1968-), recteur de l'Université catholique de Louvain.

Noms composés
 Blondel de Nesle (1175-1210), poète et seigneur du nord de la France, auteur de chansons courtoises.

Pseudonyme 
 Blondel, surnom de Louis de Frotté (1766-1800), chef de la chouannerie normande.

Homonymie 
 Joan Blondell (1906-1979), actrice américaine

Autres 
 Blondel, unité de luminance en photométrie
 Rue Blondel, rue parisienne qui doit son nom à François Blondel
 Blondel, opéra rock

Voir aussi

Notes et références